Die Aradschin chumb 2000 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus 
Neun Mannschaften spielten aufgeteilt in eine Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten vier Teams stiegen in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2000
Fußballsaison 2000